Василий Иванович Захаров: Захаров, Василий Иванович — резчик по дереву начала XIX века.
 Захаров, Василий Иванович (1923—1944) — Герой Советского Союза.